Sejm – assemblea legislativa della Polonia
Sejm – fiume della Russia e dell'Ucraina, affluente della Desna
Sejm di Galizia – assemblea legislativa del Regno di Galizia e Lodomiria (1861-1918), già Sejm degli Stati (1775-1845)
Grande Sejm – assemblea legislativa della Confederazione polacco-lituana
Sejm ebraico (o Consiglio delle quattro terre, Va'ad Arba' Aratzot) – assemblea di delegati delle Kehillot avente giurisdizione sulle questioni amministrative, giuridiche e religiose della comunità ebraica nella Confederazione polacco-lituana.
Sejmik – assemblea legislativa esistita a più riprese nella storia polacca
Sejmik del voivodato – assemblea legislativa dei voivodati